Элайджа Мотонеи Манангои — кенийский легкоатлет, специализируется на дистанции 1500 метров.

Участник Игр Содружества 2014 года (12-е место). Победитель Игр памяти Пааво Нурми 2015 года в городе Турку с рекордом соревнований 3.36,81. На отборочном чемпионате Кении 2015 года занял 3-е место и вошёл в состав сборной на чемпионат мира 2015 года в Пекине. В 2017 году на чемпионате мира кенийский легкоатлет завоевал золотую медаль .

Достижения

Бриллиантовая лига 
 Herculis 2015 — 3.29,67 (6-е место)
 Weltklasse Zürich 2015 — 3.36,01 (2-е место)
 Мемориал Ван-Дамма 2015 —  (11-е место)

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на средние дистанции Кении
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике